Guido I di Spoleto  – duca di Spoleto dall'842 all'860
 Guido I del Cassero  – personaggio storico di Fano citato nell'Inferno di Dante
 Guido I Embriaco  – signore di Gibelletto all'inizio del XIII secolo
 Guido I di Romena  – nobile italiano appartenente ai Guidi
 Pietro Guido I Torelli  – conte di Guastalla dal 1456 al 1460

Pagine correlate 
Guido II
Guido III